Zara (marca), (filial d'Inditex) marca de moda
 Zara Home, (filial d'Inditex) marca de decoració per a la llar
 Zara (Awdhali), capital de l'estat d'Awdhali a la Federació d'Aràbia del Sud
 Zadar, ciutat de Croàcia